Jonathan Fahn (né en 1965), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Harrison Fahn (né en 1996), acteur américain ;
 Melissa Fahn (née en 1967), actrice de doublage et chanteuse américaine ;
  (né en 1962), acteur de doublage.